signifie en japonais « dieu ». Le mot est utilisé pour indiquer n'importe quelle sorte de dieu, des êtres d'une plus grande place ou appartenant à une sphère différente de l'existence, ou le dieu judéo-chrétien.

Culture 
 Kamisama est un roman de 1994 de Hiromi Kawakami.
 Kamisama est un manga de Keisuke Kotobuki.
 Kamisama est le titre d'une chanson d'Eyes of Shiva.

Personnages 
 Kami-sama est un personnage du manga Saiyuki.
 Kami-sama est le maître du ciel et de la Terre dans le manga Ah! My Goddess. 
 Kami-sama est la divinité qui règne sur le système galactique qui entoure la Terre dans Dr Slump.
 Kami-sama est une divinité dans Dragon Ball qui est le gardien de la Terre.
 Kami-sama est le surnom donné à Keima Katsuragi dans Que sa volonté soit faite

Homonymes composés
 Divine Nanami ou Kamisama Kiss est un manga de Julietta Suzuki.
 Kamisama Dolls est un manga de Hajime Yamamura.
 Kamisama kazoku est un manga de Yoshikazu Kuwashima.
 Kamisama Game est un manga de Shū Miyazaki. 
 Kamisama no Karute est un film de Yoshihiro Fukagawa.
 Romance no Kamisama est une chanson de Kohmi Hirose.

Voir aussi 

 Kami (divinité)

Dieu